The Grove ist der Name folgender

 The Grove (County Durham), Ort, England

Bauwerke:

 The Grove (Hertfordshire). Hotel in Hertfordshire, England
 The Grove Mall of Namibia, Einkaufszentrum in Windhoek, Namibia 

denkmalgeschützten Bauwerke in den Vereinigten Staaten:
 The Grove (Florida) 
 The Grove (Michigan) 
 The Grove (Dutchess County, New York) 
 The Grove (Putnam County, New York) 
 The Grove (North Carolina) 
 The Grove (Caroline County, Virginia) 
 The Grove (Washington County, Virginia)